Laserpitium dufourianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Laserpitium dufourianum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
dufourianum